Герб «Кулак» () — польский дворянский герб.

Описание герба 
На красном поле секира (топор), справа которой полумесяц возле острия секиры, слева — шестиконечная звезда, и ниже, вдоль рукоятки секиры — два лапчатых креста.

Герб используют 
Кулаки (Kułak), Кулаковичи (Kułakowicz), Около-Кулаки (Około-Kułak).

Примечания

Ссылки 
 

Гербы с шляхетскими коронами
Гербы с изображением шестиконечных звёзд
Гербы с изображением полумесяца
Гербы с изображением секиры